La expresión  Escudo de Murcia  puede referirse al:

 Escudo de la Región de Murcia, (España).
 Escudo de la ciudad de Murcia, capital de la anterior.
 Antiguo escudo de la Diputación provincial de Murcia.